Saludos Amigos steht für:

 Saludos Amigos, Originaltitel des oscarnominierten Films Drei Caballeros im Sambafieber
 Saludos Amigos (Lied), oscarnominiertes Lied von Charles Wolcott und Ned Washington aus dem gleichnamigen Film. 
 einen Ausspruch von Max Streibl in der Amigo-Affäre